Скотт Смит (; 14 февраля 1992, Эдинбург, Шотландия) — шотландский футболист, защитник. Воспитанник «Хиберниана». Имеет целый ряд игр за юношеские сборные Шотландии разных уровней.

Карьера

Клубная 
Воспитанник академии «Хиберниана». 23 августа 2011 года дебютировал за команду, выйдя на замену. На данный момент это его единственный матч за «Хиберниан». Вскоре после этого он был отдан в аренду в «Брихин Сити», за который провёл 12 матчей. В 2012 подписал новый контракт с клубом, начав играть в молодёжной команде, но вскоре снова был отдан в аренду, в «Ист Файф». Вернувшись, он снова отправился играть на правах аренды, на этот раз в «Дамбартон».

Международная 
Смит играл за три юношеские сборные Шотландии. Начал выступать в команде до 16 лет. В 2008 году получил вызов в сборную (до 17 лет), за которую провёл 13 матчей, забив один гол. С 2010 года играет за сборную (до 19 лет).

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Ист Файф»
Игроки ФК «Брикин Сити»
Игроки ФК «Хиберниан»